Direttiva dell'Unione europea – fonte del diritto dell'Unione europea
Direttiva – in informatica, particolari costrutti dei linguaggi di programmazione
 La direttiva (The Janson Directive) – romanzo di Robert Ludlum del 2002